Can Feliu (l'Ametlla del Vallès), edifici al municipi de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 
 Can Feliu (Bigues), masia al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Feliu (Caldes de Malavella), masia aïllada enmig del bosc, al Veïnat de Dalt de Caldes de Malavella (Selva) 
 Can Feliu (Navès), masia i casa pairal a Navès (Solsonès) 
 Can Feliu (Rubí), masia al municipi de Rubí (Vallès Occidental) 
 Can Feliu de Merola, masia aloera al municipi de Pineda de Mar, al Maresme 
 Can Feliu Vell, masia al municipi d'Anglès (la Selva) 
 Torrent de Can Feliu, diversos idrets
 Can Feliu (Sant Miquel de Fluvià), edifici a Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà)